Sifaoroasi (Somolo - Molo), een plaats in Indonesië
Sifaoroasi (Amandraya), een plaats in Indonesië
Sifaoroasi (Afulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing